Comitatul Sierra, conform originalului din engleză, Sierra County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

 Sierra County, statul  -- (Categorie și format)
 Sierra County, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Sierra (dezambiguizare)